Карло Понти () е италиански кинопродуцент.

Биография 
Роден е (11 декември 1912 – 10 януари 2007) в италианския град Маджента. Той е един от най-известните продуценти в Италия. Завършва юридическо образование в Миланския университет. Втората му съпруга е актрисата София Лорен, от която има двама синове. Сред най-известните филми продуцирани от него са „Вчера, днес и утре“, „Брак по италиански“, „Бокачо '70”, „Забриски Пойнт”, „Слънчогледи“, „Професия: Репортер”, „Проходът Касандра“ и други.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 

Италиански филмови продуценти
Италианци
Починали в Женева